Antagonista pode se referir a:

Farmacologia

Antagonista (farmacologia), compostos químicos que se ligam a receptores sem ativá-los, por exemplo:
Antagonista da aldosterona
Antagonistas beta-adrenérgicos
Antagonista da vitamina K
Antagonista do receptor da angiotensina
Antagonista H2
Antagonista dos canais de cálcio

Literatura
Antagonista (literatura), oponentes em um determinado contexto.

Cinesiologia
Antagonista (músculo), músculo necessário para a ação contrária ao movimento provocado pelo músculo agonista.

Mídia
O Antagonista, site brasileiro com notícias políticas.

Ver também
Agonista

Desambiguação